Мазель також іноді Маазель (від гебр. та  — вдача, щастя) — єврейське прізвище

Носії 
 Лев Абрамовіч Мазель (1907–2000) — радянський музикознавець
 Лорін Маазель (1930) — американський диригент
 Олівьє Мазель (1858–1940) — французький генерал періоду Першої світової війни

Єврейські прізвища